Кордовин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 4,60 км². Население — 189 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителем города считается святой Кристобаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи